Ishak-beg Hranušić
Ishak-beg Kraljević
Sigismund Kotromanić